Chapo ist der Familienname bzw. der Spitzname folgender Personen:

 Pierre Chapo (1927–1987), französischer Möbeldesigner und Kunstschreiner
 El Chapo (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera; * 1957), Chef eines mexikanischen Drogenkartells

Siehe auch:
 El Chapo (Begriffsklärung)